Molekulska formula -{C6H9N3O3}- se može odnositi na:

 6-Diazo-5-okso-L-norleucin
 Metronidazol